Alfons Karny – polski artysta rzeźbiarz.
 Kodeks karny – strona ujednoznaczniająca
 Rzut karny w:
 piłce nożnej
 piłce ręcznej
 hokeju na lodzie
 hokeju na trawie
 rugby
 Środek karny
 Zakład karny